Torteval, paroisse de Guernesey ;
 Torteval, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Torteval-Quesnay.

Voir aussi
 Torteval-Quesnay, commune française du Calvados.